Меру може да се отнася за:

География

Танзания 
 Меру – втората по височина планина в Танзания

Кения 
 Меру – град в Кения, Източна провинция
 Меру – национален парк в Кения
 Меру (амеру, уамеру) – етническа група в Танзания и Кения

Други места 
 Меру – град в Северна Франция, деп. Оаз
 Меру – град в Малайзия
 Меру – връх в Индия, Хималаите

Религия 
 Меру – планина от индийската, джайниската и будистката митология

Друга употреба 
 Меру – език, говорен от етническата група меру